Tombouctou kan syfta på:

Geografi

Mali 

 Timbuktu (regionhuvudort), 
 Tombouctou (krets i Mali), Gao, 

Robotskapade Maliförgreningar